El término Dzibilchaltún puede hacer referencia a:

 Dzibilchaltún, una zona arqueológica localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Dzibilchaltún, una hacienda y población localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México.